APC – amunicja przeciwpancerna;
 Komórka prezentująca antygen – (ang.) antigen presenting cell – APC (immunologia)
 APC – gen supresorowy
 aktywowane białko C
 A Perfect Circle – amerykańska grupa muzyczna grająca alternatywny rock.
 Transporter opancerzony (ang. Armored Personnel Carrier, APC)
 Nadchloran amonu – (ang.) Ammonium perchlorate
 cyklosom, kompleks anafazowy (ang. anaphase promoting complex)

Przypisy